В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Маркетт ():
 округ Маркетт — штат Висконсин.
 округ Маркетт — штат Мичиган.